Bom Jardim o Bons Jardins puede hacer referencia a:
 Bom Jardim (Pernambuco), municipio del estado de Pernambuco, Brasil
 Bom Jardim (Río de Janeiro), municipio del estado de Río de Janeiro, Brasil